John Elliott (1732–1808) – brytyjski admirał i administrator kolonialny
 John Elliott (1876–1956) – amerykański aktor
 John Elliott (1901–1945) – brytyjski bokser, medalista olimpijski
 John Elliott (ur. 1930) – brytyjski historyk
 John Elliott (1931–2015) – jamajski bokser
 John Elliott (ur. 1934) – australijski zapaśnik, olimpijczyk